Tutti gli Zeri del mondo – album di Renato Zero
Tutti gli zeri del mondo – singolo di Renato Zero
Tutti gli Zeri del mondo – programma televisivo del 2000